Идеология фашизма является предметом многочисленных дискуссий. Позиции фашизма — предмет спора на политических дебатах.

Определение 

Различные учёные пытались доказать авторитаризм фашизма, однако не каждая авторитарная идеология является фашистской. Бертран Рассел писал: «Фашизм — это не упорядоченный набор убеждений… нет, это философия, но только в психоанализе»

Первоначально под фашизмом подразумевались политические движения в Италии в 1921—1943 годах под руководством Бенито Муссолини. Термин «фашизм» также использовался для описания ряда националистических движений 1920-х и 1930-х годов в Европе, в первую очередь нацизм и клерикальный фашизм. С 1945 года политические лидеры стран Оси во всем мире были описаны как фашисты, а последователей этой идеологии во второй половине XX века называли неофашистами.

Расположение в политическом спектре 
Фашизм отвергает идею классовой борьбы в пользу классового сотрудничества и интернационализм в пользу государственного национализма. Это «отодвигает» фашизм вправо.

Евгений Вебер, как и очень многие другие, считает, что фашизм — крайне правая идеология. Уолтер Лакер сказал, что исторический фашизм «не принадлежит к крайне левой идеологии, ещё не определился как часть крайне правой, но он всегда был коалицией между радикальными, популистскими и другими элементами, тяготеющие к крайне правой идеологии». Стэнли Пэйн отмечает союз, а иногда и слияния между фашистами и правым авторитаризмом, но подчёркивает важные различия между ними.

Левая идеология так или иначе повлияла на фашистскую, так как многие фашистские лидеры происходили из социалистических, анархических партий. Бенито Муссолини был видным членом Итальянской социалистической партии в молодости. Но его националистические чувства в годы Первой мировой войны заставили отказаться от социализма. Он провел годы войны без определённой политической цели, а затем начал закладывать основы фашистского движения.

Некоторые сторонники «Laissez-faire в капитализм» считают, что Третий рейх и фашистская Италия были социалистическими странами. Зеев Штернхель видит фашизм антимарксистской формой социализма.

Многие учёные видят фашизм поиском третьего пути между капитализмом и коммунизмом. Роджер Гриффин сказал, что фашизм можно относить и к левым, и к правым. «Гордиев узел стоит перерезать». Освальд Мосли описал фашизм как «жёсткий центр» в политическом спектре. Сеймур Мартин Липсет назвал фашистов «экстремистами в центре».

Различие фашизма и нацизма 
Нацизм под руководством Гитлера считается одной из форм фашизма. Нацисты переняли крайний национализм, милитаризм, антикоммунизм у итальянских фашистов. Гитлер восхищался Муссолини вплоть до того, что нацистское приветствие стало копией римского салюта фашистов. Безусловно, идеология нацизма не может иметь различий с фашизмом в концептуальном плане, потому что является его разновидностью. Тем не менее, фашисты, в отличие от нацистов, могли не проявлять в крайней форме расизм и антисемитизм. Итальянские фашисты с 1930-х годов приняли доктрину о белом превосходстве в африканских колониях. В начале 1930-х были противоречия между фашистской Италией и нацистскими властями из-за слияния Австрии и Германии. Несмотря на то, что Муссолини импонировало восхищенное отношение Гитлера, в целом, он относился к Гитлеру негативно.

Итальянский фашизм, в ответ на приход Гитлера к власти, и из-за необходимости союза с Германией, принял антисемитскую риторику, и в конечном итоге, антисемитскую политику. В 1936 году Муссолини сделал свой первый письменный донос на евреев, утверждая, что антисемитизм возник лишь потому, что евреи стали слишком сильно доминировать во власти многих стран, и он утверждал, что евреи — «жестокое» племя, которое стремилось «полностью изгнать» христиан из участия в общественно-политической жизни страны. В 1937 году член фашистской партии Паоло Орано критикует сионистское движение как часть британской внешней политики, которая направлена на осуществление британских интересов без соблюдения христианского и мусульманского присутствия в Палестине. По вопросу об итальянских евреях Орано сказал, что они «должны заниматься не более чем их религией, а не беспокоить патриотических итальянцев».

В 1938 году Муссолини ввёл антисемитские законы, ссылаясь на то, что евреи заняли ключевые позиции во власти, финансовом секторе и образовательных структурах. В целом, общие отличия между итальянским фашизмом и германским нацизмом строились на невозможности сосуществования принятой в Германии расовой теории об арийской расе с итальянскими доктринами, потому что принадлежность итальянцев к арийской расе была под большим вопросом.

Фашизм и консерватизм в Европе 
Консерваторы и фашисты в Европе имеют схожие позиции по вопросам антикоммунизма и национальной гордости. Консерваторы и фашисты отклоняют либеральную и марксистскую линейную, прогрессивную эволюцию в истории. Фашисты делают упор на порядок, дисциплину, иерархию, боевые (военные) добродетели, сохранение частной собственности, как и консерваторы. Фашистская пропаганда «здоровых», «неприкосновенных» элементов национальных традиций, такие как рыцарская культура и прославление исторического золотого века, имеют сходство с консервативными целями. Фашисты также могут заключать прагматичные тактические альянсы с традиционными консервативными силами с целью достижения и поддержания власти.

Консерватизм и фашизм, в частности, представляют себя как современную идеологию, которая желает освободиться от аморальных и политических ограничений постмодернистского общества.

Фашистами становились правые консерваторы, которые были недовольны традиционными правыми. Невозможность достижения национального единства, неспособность реагировать на социализм, феминизм, экономический кризис и трудности на международной арене. Фашисты во многих европейских странах заполнили политический вакуум после Первой мировой войны, после которой позиции консерваторов сильно ослабли.

Противопоставление фашизма и либерализма 
Фашизм сильно противоречит либерализму. Фашисты обвиняют либералов в превращении людей в материалистические существа, у которых высший идеал — получение прибыли. В частности, фашизм противостоит либеральному материализму, рационализму, индивидуализму и утилитаризму. Фашисты считают, что когда акцент делается на индивидуальную свободу, происходит национальная рознь. Фашисты и нацисты поддерживают тип иерархического индивидуализма в виде социал-дарвинизма. По мнению ультраправых, такая система способствует «совершенствованию людей» и отсеивает «слабых».

Есть сходство фашизма и либерализма в поддержке права частной собственности и существования рыночной экономики.

Экономика фашизма

Примечания

Ссылки 
 Доктрина Муссолини
 Политическая экономия фашизма
 Фашизм и сионизм
 Понятия антисемитизма и фашизма
 14 дорог чёрнорубашечников
 Сайт Итальянской фашистской партии
 Сайт о Греции в 1936—1941 гг.
 Из Энциклопедии папы римского
 Американские корпорации Гитлера

Фашизм
Идеологии